Carnot, francia családnév
 Carnot, város a Közép-afrikai Köztársaságban
 Carnot-körfolyamat, egy speciális termodinamikai körfolyamat, névadója Nicolas Léonard Sadi Carnot.